Velký vrch může být:

 Velký vrch (geomorfologická část) – geomorfologická část Trebišovské tabule

vrch
 Velký vrch (České středohoří) (309 m) – vrch v Českém středohoří
 Velký vrch (Javorie) (587 m) – slovenský kopec v Javorí 
 Velký vrch (Jihoslovenská kotlina) (517 m) – slovenský vrch v Jihoslovenské kotlině 
 Velký vrch (Křivoklátská vrchovina) (579,6 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině v okrese Rokycany, jižně od Skryjí
 Velký vrch (Pražská plošina) (288 m) – vrch v Pražské plošině, severně od Prahy u Větrušic
 Velký vrch (Strážovské vrchy)) (456 m) – slovenský vrch ve Strážovských vrších 
 Velký vrch (Svitavská pahorkatina) (604 m) – vrch ve Svitavské pahorkatině, severně od města Polička v okrese Svitavy
 Velký vrch (Švihovská vrchovina) (487,2 m) – vrchol v Rokycanské pahorkatině v okrese Rokycany, jihovýchodně od Střapole
 Velký vrch (Východoslovenská rovina) (272 m) – slovenský kopec ve Východoslovenské rovině ve stejnojmenné geomorfologické části 

jiné významy
 Veľký vrch (rezervace) – slovenské chráněné území, přírodní rezervace ve Strážovských vrších
 Velký vrch (národní přírodní památka) – národní přírodní památka v okrese Louny
 Velký vrch (hradiště) – slovenské hradiště u obce Divinka

Podobné názvy 
 Velký kopec